Periș (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Periș (Mureș), een plaats in het Roemeense district Mureș